It's Complicated is de originele soundtrack van de film met dezelfde naam die werd gecomponeerd door Hans Zimmer en Heitor Pereira. Het album werd op 22 december 2009 uitgebracht door Back Lot Music.

Het album bevat de originele filmmuziek uit de film die geregisseerd is door Nancy Meyers. De muziek werd door het orkest uitgevoegd onder leiding van Nick Glennie-Smith met als solist op de gitaar Heitor Pereira en de percussie instrumenten werden bespeeld door Ryeland Allison en Satnam Ramgotra. Uit recensies in de media wordt het album vaak omschreven als een van de kortste soundtrackalbums.

Nummers

Externe links 
 It's Complicated: Original Motion Picture Soundtrack op Officiële website
 It's Complicated: Original Motion Picture Soundtrack op MusicMeter
 It's Complicated: Original Motion Picture Soundtrack op Filmmuziek.com

Filmmuziek
Muziekalbum uit 2009
Muziekalbum van Hans Zimmer
Soundtrackalbum